| mål         = {{#expr:
 21 +
 17 +
 5}}
| publik      = 
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (1:a titeln) 
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| föregående  = 2005 Pakistan
| följande    = Bangladesh 2009
}}
Sydasiatiska mästerskapet i fotboll 2008 var det 7:e Sydasiatiska mästerskapet och spelades i Maldiverna och Sri Lanka. Mästerskapet vanns av  som tog sin första mästerskapstitel då man i finalen besegrade  med 1–0.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Källor
 SAFF
 Rsssf.com

2008
Fotbollsåret 2008
2008 i Maldiverna
2008 i Sri Lanka
Internationella sportevenemang på Sri Lanka
Fotboll i Maldiverna